Новозалесье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Новозалесье — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.

Украина 
 Новозалесье — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.